Cerchysiella är ett släkte av steklar som beskrevs av Girault 1914. Cerchysiella ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Cerchysiella